Сельский врач:

Литература 
 Сельский врач () — рассказ Франца Кафки.
 Сельский врач — сборник рассказов Франца Кафки, включающий одноимённый рассказ.

Фильмы  
 Сельский врач (фильм, 1951) — СССР, реж. Сергей Герасимов.
 Сельский врач (фильм, 1988) — СССР, реж. Сергей Маслобойщиков.
 Сельский врач (фильм, 2016) — Франция, реж. Тома Лилти.